Vav est une lettre de l'alphabet hébreu.
 Vav est un album de Masada.
 Vav est l'abréviation de Vol à voile.